Сарасваті — санскритський термін.

 Сарасваті — богиня мудрості і знання в індуїзмі.
 Сарасваті — річка, що описується у Ведах і Пуранах.
 Бгактісіддханта Сарасваті (1874–1937) — крішнаїтський релігійний діяч, проповідник ґаудія-вайшнавізму, засновник Ґаудія-Матх, духовний вчитель Бгактіведанти Свамі Прабгупади.
 Даянанда Сарасваті (1824–1883) — індійський теолог і реформатор індуїзму.
 Мадгусудана Сарасваті (1540–1640) — індійський філософ школи адвайта.